

Джерела 
http://ukrlegion.com/discziplini/vogneva__pidgotovka/prijomi_ta_pravila_strilbi_z_pistoleta.html#.V50fnaK6-7Y 

Стрільба